Никольский, Александр Васильевич (1844—1915) — протоиерей, церковный историк и писатель.
 Никольский, Александр Васильевич (1874—1943) — духовный композитор и педагог.